Chapare (provincie), een provincie van Bolivia
 Chapare (rivier), een rivier in Bolivia